Biswas se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Biswamoy Biswas
 Bijan Kumar Biswas
 Kajal Biswas